Jerzy Kurczewski (muzyk) – polski dyrygent
 Jerzy Kurczewski (generał) – polski dowódca wojskowy